Анкилоза́вр (, от  «согнутый ящер») — род растительноядных птицетазовых динозавров из семейства анкилозаврид. Род является монотипическим, так как включает только один известный науке вид — Ankylosaurus magniventris. Ископаемые остатки анкилозавра были найдены в геологических формациях, датируемых наиболее поздней эпохой мелового периода (66,5—66 миллионов лет назад), на западе североамериканского материка.

Несмотря на то, что до сих пор не был найден целый скелет анкилозавра, и на то, что родственные динозавры изучены лучше, именно анкилозавра принято считать наиболее типичным (архетипом) представителем панцирных динозавров. Более того, это один из самых известных динозавров, несмотря на столь скудный окаменелый материал. Другие анкилозавриды обладали сходными чертами: телом, покрытым крепкими, тяжёлыми костными пластинами, сильным окостенением поверхности черепа и массивным утолщением, своеобразной «палицей», на конце хвоста. Анкилозавр является одним из самых больших известных анкилозаврид.

Анатомия и палеобиология 

Анкилозавра по современным стандартам можно считать очень крупным животным, величиной с носорога или даже со взрослого самца африканского слона. По ранним оценкам его длина достигала 7, 8—9 или даже более 9 метров, а масса — до 6 тонн. Однако, в 2004 году Кеннет Карпентер пересмотрел оцениваемые размеры ящера в соответствии с размерами найденных черепов. Длина крупнейшего известного образца, CMN 8880 (длина этого черепа составляет 64,5, а ширина — 74,5 сантиметра), была оценена в 6,25 метра, ширина — в 1,5 метра, а высота до бедра — в 1,7 метра. Самый маленький образец, AMNH 5214 (череп 55,5 см в длину и 64,5 см в ширину), с точки зрения Карпентера достигал около 5,4 м в длину и 1,4 м в высоту. Однако, в 2017 году группа исследователей сравнила анкилозавра с более полными окаменелостями анкилозавридов и рассчитали длину в 6,02—7,95 м для образца AMNH 5214, 6,45—8,51 м для AMNH 5895 и 7,56—9,99 м для CMN 8880. Тем не менее, ориентируясь по размерам позвонков, авторы подмечают, что верхняя планка возможного диапазона размеров для CMN 8880 скорее всего завышена, и наиболее правдоподобной является длина около 8 метров. Ориентируясь по строению конечностей, они также рассчитали вес в 4,78 тонн для AMNH 5214 и 7,95 тонн для CMN 8880. Таким образом, анкилозавр был крупнейшим или одним из крупнейших представителей своего семейства.

Анкилозавр обладал очень широким, приземистым, коренастым телом. Он был четвероногим, задние конечности были длиннее передних. Хотя остатки стоп этого динозавра ещё полностью не находили, на основе сравнения с другими представителями анкилозавров были сделаны предположения, что у представителей данного вида было по пять пальцев на каждой стопе. Ввиду массивности своего тела анкилозавр был медлительным и неповоротливым, по расчётам специалистов представители панцирных динозавров передвигались со скоростью не более 6—8 км/ч.

Череп анкилозавра был низким, имел треугольную форму, причём его ширина превышала длину. На основании анализа окаменелостей черепа специалисты пришли к выводу, что у этого динозавра было хорошо развито обоняние. Также известно, что между носовой полостью и ртом анкилозавра имелась костная перегородка, позволявшая ему есть и дышать одновременно, что присуще, например, человеку, но нехарактерно для большинства современных пресмыкающихся.

Как и другие представители панцирных динозавров, анкилозавр был растительноядным животным с зубами, по форме похожими на листья, которые хорошо подходили для срывания растительности. По отношению к телу размеры зубов этого ящера были меньше, чем у его родственников. В связи с тем, что ему почти не требовалось пережёвывать растительность, он, в отличие от своих современников-цератопсов и гадрозавров, не имел перемалывающих приспособлений (поэтому пищеварительная система имела особое строение, специализированное для переваривания непережёванной растительности), зубы его располагались глубоко во рту (что также было связано с тем, что он питался низкорослой растительностью). Передняя часть ротовой полости была образована широким, беззубым клювом, что характерно для семейства анкилозаврид и является их отличительной чертой от нодозаврид. Рассчитано, что крупный анкилозавр, будучи теплокровным животным, должен был съедать около 60 кг растительности в день, хотя скорее всего мог сокращать это число путём поедания более питательных плодов. Кости черепа и других частей тела у анкилозавра были плотно соединены друг с другом, что увеличивало их прочность.

Броня 

Одна из самых бросающихся в глаза особенностей внешности анкилозавра — его броня, состоящая из массивных шишек и костных пластин или щитков, именуемых остеодермами. Они врастали в кожу, и, несмотря на то, что частями скелета не являлись, играли важную роль в жизни ящера. В современности остеодермы встречаются у крокодилов, броненосцев и некоторых ящериц: они выполняют самые разные функции.

Костные пластины анкилозавра, вероятно, сверху были покрыты жёстким, ороговевшим слоем кератина. Размер остеодерм чрезвычайно широко варьировался — от больших плоских пластин до маленьких круглых бугорков. Пластины образовывали особые продольные ряды, тянувшиеся по шее, спине и бедру животного; большое количество мелких наростов прикрывало незащищённое пространство между большими пластинами. На конечностях и хвосте располагались щитки меньшего размера. Более того, в качестве дополнительной защиты в центре каждого подобного нароста имелось утолщение в виде шипа. Сращивание больших и малых пластин явилось одной из причин, по которой ящеру дали название, означающее «спаянный ящер». Ввиду такого необычного покрова динозавра его часто описывают как «живой танк». Ранее для остеодерм анкилозавров предполагалась в основном защитная функция — незащищённой частью тела оставалось только брюхо ящера, но он мог защитить его, прижимаясь к земле, либо зарывшись неглубоко в почву, тем самым лишив противника возможности опрокинуть его на спину. Однако, как показали дальнейшие исследования, прочность остеодерм анкилозавра была ниже, чем у других анкилозавридов и это указывает на то, что они выполняли скорее церемониальную, маскировочную или терморегуляционную функции, нежели защитную. Судя по всему, броня анкилозавров и других анкилозаврид вообще не была преградой для крупных теропод и их основным способом защиты от хищников была маскировка.

Если сравнивать с обитавшим чуть ранее анкилозавридом эвоплоцефалом (тоже бронированным, но в полтора раза более мелким), пластины анкилозавра были не только менее прочны, но и отличались по своей текстуре: были относительно гладкими и не имели длинных шипов, которые были обнаружены на броне эдмонтонии, обитавшей в одно время с анкилозавром. Ряд плоских треугольных шипов, возможно, выступал на боковой части хвоста. Костные щитки защищали верхнюю часть черепа, в то время как четыре больших рога пирамидальной формы торчали по углам задней части черепа, вероятно, служа некоторой защитой от укусов хищников.

Булава на хвосте 

Знаменитая хвостовая булава анкилозавра также состояла из нескольких больших остеодерм, которые были присоединены к нескольким последним хвостовым позвонкам. Несмотря на крупные размеры анкилозавра, по размерам она не превышала булавы менее крупных анкилозаврид — размеры булавы образца AMNH 5214 достигали 45 см в длину, на основе чего ширина булавы CMN 8880 оценивается в 57 см. Для сравнения, вполовину уступающий по размерам анкилозавру образец Anodontosaurus, AMNH 5425, имеет ширину булавы 59 см, а неопределённый анкилозаврид из формирования Провинциального парка Дайносор, ROM 788, — 57 см. Булава опиралась на семь позвонков кончика хвоста, которые были прочно скреплены, формируя у основания булавы жёсткий и расширенный стержень. К этим позвонкам были прикреплены сухожилия, которые были обеспечены надёжной защитой. Эти сухожилия были несколько закостенелыми и не обладали эластичностью, что при размахивании хвостом позволяло передавать значительный силовой импульс в конец хвоста. Возможно это было оборонительное орудие, которым анкилозавр мог нанести сокрушительный удар даже тираннозавру или опрокинуть его на землю.

Исследования 2009 года показали, что «большие утолщения хвоста могли генерировать силу при ударе, достаточную для того, чтобы сломать кости, но у мелких утолщений такой способности не было», а также что «размахивание хвостом — весьма правдоподобное поведение анкилозаврид, но неизвестно, использовался ли хвост во время межвидовой борьбы или внутривидовых поединков, или же в обоих случаях». Исследования 2017 года при этом показали, что булава анкилозавра имела относительно небольшую прочность и скорее всего для обороны была менее эффективна, чем булавы других анкилозавридов. Также высказывалось предположение, что хвостовая булава являлась как бы «ложной целью» для хищника, так как издали он мог принять её за голову. Тем не менее, в настоящее время эта гипотеза широко оспаривается.

Систематика 

Анкилозавр — типовой род семейства анкилозаврид. Последние, в свою очередь, входят в более обширный таксон — группу Ankylosauria, которая также включает нодозаврид. Филогения анкилозавров — довольно спорный вопрос, в частности, в последние годы было проведено несколько взаимоисключающих исследований, так что точное положение анкилозавра среди анкилозаврид остаётся неопределённым. Одни исследователи считают анкилозавра и его ближайшего родственника эвоплоцефала сестринскими таксонами, другие рассматривают их как более отдалённые роды. Возможно, дальнейшие исследования прольют свет на этот вопрос.

Приведённая ниже кладограмма построена в соответствии с наиболее точными данными, полученными палеонтологами Ричардом С. Томпсоном, Сюзанной С. Р. Мэйдмент и Полом М. Барреттом в 2011 году.

История изучения 

Анкилозавр получил своё название благодаря американскому палеонтологу Барнуму Брауну, в 1908 году. Родовое название происходит от  (ankylos) «изогнутый» и  (sauros) «ящер». То есть Браун использовал слово, однокоренное и схожее по значению с медицинским термином анкилоз, специально, чтобы подчеркнуть, что крепкость обеспечивалась соединением множества костей тела и черепа. Типовой вид — A. magniventris, видовое название происходит от латинских слов magnus — «большой» и venter — «брюхо».

Группа специалистов под руководством Брауна открыла типовой экземпляр вида A. magniventris (AMNH 5895) в формации Хелл-Крик, Монтана, в 1906 году. Он состоял из верхней части черепа, а также позвонков, рёбер, фрагмента плечевого пояса и панциря. За шесть лет до этого Браун нашёл скелет крупного динозавра из подотряда теропод (AMNH 5866) в формации Лэнс, Вайоминг. Этот экземпляр получил название Dynamosaurus imperiosus в 1905 году, но сейчас считается, что он принадлежит тираннозавру. Рядом с голотипом A. magniventris () было найдено 75 остеодерм, все из которых отнесли к вышеупомянутому тероподу Dynamosaurus. Однако они почти идентичны тем, что имел A. magniventris и, наиболее вероятно, принадлежат всё же именно к этому виду. В 1910 году, в ходе экспедиции в канадскую провинцию Альберта, Барнум Браун открыл свой третий экземпляр вида A. magniventris (AMNH 5214), обнаружен он был в формации Сколлард. AMNH 5214 включает полностью сохранившийся череп и впервые обнаруженную хвостовую булаву, а также рёбра, кости конечностей и панцирь. Все три вышеописанных скелета сейчас хранятся в Американском музее естественной истории, город Нью-Йорк. Самый большой из когда-либо найденных черепов животного (NMC 880) был найден в Альберте Чарльзом М. Стернбергом в 1947 году, и сейчас выставлен в Канадском музее природы. В течение последующих лет было найдено много разрозненных костей, щитков панциря и зубов.

Палеоэкология 
Анкилозавр жил в конце последнего, маастрихтского века мелового периода — между 66,5 и 66 миллионами лет назад (по другим данным, он появился ещё в кампанском веке). Это был один из последних видов динозавров, появившихся на Земле перед падением астероида на границе мела и палеогена. Типовой экземпляр был найден в формации Хелл-Крик, штат Монтана, в то время как другие экземпляры специалисты обнаружили в формации Лэнс, штат Вайоминг, а также в Формации Сколлард, Канада, провинция Альберта, все находки датируются концом мелового периода. В настоящее время всего насчитывается 15 коллекций остатков анкилозавра, две из них хранятся в Канаде и остальные 13 — в США.

Вышеупомянутые формации Хелл-Крик, Лэнс и Сколлард представляют собой различные участки западного побережья мелководного моря, которое разделяло западную и восточную части североамериканского континента в течение мелового периода. Они представляли собой широкую прибрежную равнину, расширяющуюся в западном направлении от морского пути к недавно сформировавшимся Скалистым горам. Эти формации состоят по большей части из песчаника и аргиллита, что является отличительной чертой пойм. Формация Хелл-Крик была наиболее хорошо изучена в плане этих древних сред обитания. В то время данный регион был субтропическим, с тёплым и влажным климатом. Там росло множество растений, преимущественно цветковых, менее распространены были хвойные, папоротники и саговниковидные. Изобилие окаменелых листьев, которые удавалось находить в дюжинах различных месторождений, говорит о том, что этот район густо порос небольшими деревьями. Анкилозавр делил свою среду обитания с другими динозаврами, среди которых были известные представители цератопсид трицератопс и торозавр, гипсилофодонтид тесцелозавр, гадрозаврид эдмонтозавр, нодозаврид эдмонтония, представитель пахицефалозавров Pachycephalosaurus, а также тероподы орнитомим, троодон и тираннозавр.

В этих отложениях окаменелости анкилозавра достаточно редки по сравнению с эдмонтозавром и сверхизобильным трицератопсом, которые составляли большую часть той обширной растительноядной фауны. Там встречаются остатки и другого представителя анкилозавров — эдмонтонии. Тем не менее, анкилозавр и эдмонтония, по-видимому, были разделены как географически, так и экологически. У анкилозавра была широкая морда, предназначенная, вероятно, для питания самыми разными растениями, поэтому обитал он, вероятно, в возвышенных областях, в то время как эдмонтония, обладая менее широким рылом и будучи, соответственно, более разборчива в кормлении, обитала на более низких высотах, ближе к побережью.

В популярной культуре 
С момента первого описания анкилозавра в 1908 году публика знала его как архетипического панцирного динозавра, и благодаря его запоминающейся внешности и повышенному интересу публики к динозаврам он в течение многих лет оставался частью популярной культуры всего света. Известности анкилозавра очень поспособствовала его реконструкция в натуральную величину, фигурировавшая на Всемирной выставке 1964 года в Нью-Йорке. Анкилозавр упоминается в японском кайдзю-фильме 1955 года «Годзилла снова нападает» как предок монстра-мутанта Ангируса (, существует много вариантов произношения и написания). С 1955 по 2004 год Ангирус появлялся в семи фильмах о Годзилле. Он также регулярно появлялся в книгах, телешоу и видеоиграх.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Ankylosaurus: Facts About the Armored Lizard  — LiveScience

Анкилозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений Канады
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 1908 году